Los Colonia fueron una familia de arquitectos y escultores de origen alemán que trabajaron en Castilla (principalmente en Burgos) en los siglos XV y XVI. Sus miembros más importantes fueron:
Juan de Colonia (Colonia, c. 1410 – Burgos, 1481), autor de las agujas de la fachada principal de la catedral de Burgos y del primer cimborrio del crucero (derrumbado en 1538).
Simón de Colonia (Burgos, c. 1450- Burgos, 1511), hijo del anterior, autor de la Capilla del Condestable de la catedral de Burgos y de importantes obras en la Iglesia conventual de San Pablo (Valladolid).
Francisco de Colonia (Burgos, c.1470-Burgos, 1542), hijo del anterior, maestro de obras de la catedral de Burgos desde 1511, realizó importantes obras en este templo. Es el autor del retablo mayor de la iglesia de San Nicolás de Bari de Burgos.

Escultores de España del siglo XV
Arquitectos del Gótico
Escultores de España del siglo XVI
Escultores de la provincia de Burgos
Arquitectos de la provincia de Burgos
Personas de Burgos